El término constricción puede hacer referencia a:
 Constricción: propiedad estrangulatoria, propia de las serpientes no venenosas tales como boas y pitones. 
 Constricción (biología): constricciones de desarrollo a la selección natural.
 La teoría de las limitaciones o constricciones (Theory of Constraints) de Eliyahu M. Goldratt.
 Acto de contrición. En el momento de la muerte, mediante un acto de constricción, de arrepentimiento de los pecados cometidos ante Dios, el alma puede salvarse del infierno.